Wistrich ist der Familienname folgender Personen:

 Harriet Wistrich (* 1960), britische Rechtsanwältin  
 Robert S. Wistrich (1945–2015), britisch-israelischer Historiker